Babur peut faire référence à : 

 Babur (1483-1530), prince timouride de l'Inde et fondateur de l'Empire moghol.
 Bāburnāma, nom donné aux mémoires de Babur.
 Babur Mirza (1422-1457), prince timouride, fils de Baysunghur I.
 Babur bani, les écrits de Guru Nanak, le premier gourou du sikhisme sur l'invasion du chef moghol Babur entre 1520 et 1526 en Inde.
 Bagh-e Babur ou jardins de Babur, un parc historique situé au sud-est de Kaboul, capitale de l'Afghanistan.

Voir aussi